Chojnacki – polskie nazwisko

Znani Chojnaccy 

 Adolf Chojnacki (1932–2001) – polski duchowny katolicki, działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Bronisław Chojnacki (1895–1955) – polski nauczyciel, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP
 Edmund Antoni Chojnacki (zm. 1774) – cześnik lwowski, konfederat barski
 Euzebiusz Teofil Chojnacki (1833–1881) – polski powstaniec, franciszkanin
 Fidelis Chojnacki (1906–1942) – polski duchowny katolicki, kapucyn, błogosławiony
 Grzegorz Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Grzegorz Chojnacki (ur. 1955) – polski artysta malarz, profesor sztuk plastycznych
 Grzegorz Chojnacki (ur. 1967) – polski duchowny rzymskokatolicki, teolog
 Henryk Chojnacki (ur. 1928) – polski lekkoatleta, dyskobol, kulomiot
 Hubert Chojnacki (1920–2000) – polski kolejarz, poseł na Sejm PRL VII kadencji
 Jakub Chojnacki (1922–2006) – polski prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych
 Jan Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Jan Chojnacki (ur. 1890–1906) – polski działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz niepodległościowy
 Jan Chojnacki (ur. 1943) – polski internista, profesor nauk medycznych
 Jan Chojnacki (ur. 1948) – polski dziennikarz muzyczny, popularyzator bluesa
 Jan Chojnacki (ur. 1947) – polski polityk, przedsiębiorca
 Jarosław Chojnacki (ur. 1961) – polski chemik
 Jarosław Chojnacki (ur. 1964) – polski muzyk, pieśniarz, kompozytor
 Jerzy Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Chojnacki (1909–1988) – polski rzeźbiarz, fotoreporter, malarz
 Jerzy Chojnacki (ur. 1927–2010) – polski nauczyciel, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Józef Chojnacki (1913–1975) – polski chemik
 Juliusz Chojnacki (ur. 1943) – polski profesor nauk rolniczych, oceanolog, ekolog morza
 Karol Chojnacki – cześnik buski
 Kazimierz Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Kazimierz Chojnacki (ur. 1921) – generał brygady Milicji Obywatelskiej, komendant główny MO
 Kazimierz Chojnacki (ur. 1934) – polski pilot, pułkownik
 Krzysztof Chojnacki (ur. 1983) – polski szachista
 Maciej Chojnacki (ur. 1942) – polski koszykarz
 Marek Chojnacki (ur. 1959) – polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy, trener piłkarski
 Marek Piotr Chojnacki (ur. 1963) – polski filozof, teolog, tłumacz, dyplomata
 Matt Chojnacki (ur. 1973) – amerykański narciarz
 Mieczysław Chojnacki (1924–2020) – żołnierz AK i powojennego podziemia antykomunistycznego, honorowy obywatel Radzymina 
 Piotr Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Piotr Chojnacki (ur. 1897–1969) – polski duchowny katolicki, teolog, historyk filozofii, psycholog, etyk
 Piotr Chojnacki (ur. 1945) – polski polityk, sędzia, notariusz, senator II kadencji, poseł na Sejm II kadencji
 Robert Chojnacki (ur. 1958) – polski muzyk, kompozytor
 Roman Chojnacki (1879–1938) – polski profesor teorii muzyki, dziennikarz muzyczny, dyrektor artystyczny Filharmonii Warszawskiej
 Romuald Chojnacki (ur. 1950) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Romuald Chojnacki (1818–1883) – polski malarz
 Roland Chojnacki – polski dyplomata, menedżer kultury
 Roman Chojnacki – strona ujednoznaczniająca
 Roman Chojnacki (ur. 1954) – polski poeta, krytyk literacki, redaktor
 Roman Chojnacki (ur. 1965) – polski działacz romski
 Stanisław Chojnacki (1915–2010) – polski historyk sztuki, etiopista
 Stefan Chojnacki (1913–1942) – polski dziennikarz, działacz polityczny
 Tadeusz Chojnacki (1932–2020) – polski biochemik, profesor nauk przyrodniczych w PAN
 Tadeusz Chojnacki (ur. 1941) – polski trener siatkówki
 Władysław Chojnacki (1920–1991) – polski historyk, bibliograf, badacz dziejów Warmii i Mazur
 Włodzimierz Chojnacki (1914–2014) – chorąży pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
 Wojciech Izydor Chojnacki (1785–1818) – polski nauczyciel

Zobacz też 

 Chojnacka (ujednoznacznienie)